Йоцич () — славянская фамилия, распространённая на территории бывшей Югославии.

Известные носители:
 Йоцич, Вера (1923—1944) — югославская партизанка, сестра Виды Йоцич.
 Йоцич, Вида (1921—2002) — сербский скульптор, сестра Веры Йоцич.
 Йоцич, Любиша (1910—1978) — сербский журналист, режиссёр и поэт.

См. также 
 Парк Виды Йоцич